Miejscowości w USA:
 Sibley – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Sibley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola
 Sibley – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Webster
 Sibley – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Jackson
 Sibley – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
Gminy w USA:
 Sibley (ang. Sibley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Sibley (ang. Sibley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Sibley (ang. Sibley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley
 Sibley (ang. Sibley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sibley (ang. Sibley County) – w stanie Minnesota